Gianluca Benamati (1962) – politico italiano
Guidubaldo Benamati (1595–1653) – poeta e scrittore italiano